

Música
Maximum Bob,  vocalista de San Francisco
Maximum Megadeth, um Extended Play|EP lançado pela banda Megadeth
Maximum Nightwish: The Unnoficial Biography of Nightwish, um CD não oficial da banda  Nightwish
Thirty Years of Maximum R&B, um box set de quatro discos lançado pela banda de rock britânica The Who
Maximum Papa Roach, um álbum de 2001 do Papa Roach

Biologia
Panicum maximum,  uma espécie de gramínea
Enterolobium maximum, uma árvore de origem brasileira

Desambiguação